Die Einband-Europameisterschaft 1984 war das 32. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 26. bis zum 29. Januar 1984 in Franeker statt. Es war die siebste Einband-Europameisterschaft in den Niederlanden.

Geschichte 
Erstmals wurde eine EM im Einband in dem bei den meisten Spielern unbeliebten Satzsystem ausgetragen. Der einzige, der damit keine Probleme hatte, war der neue Titelträger Raymond Ceulemans. Nur im Finale gegen Christ van der Smissen spielte er einen Satz Unentschieden. Gar nicht zurechtkam der Titelverteidiger Ludo Dielis. Er schied bereits in der Vorrunde als Gruppendritter aus dem Titelrennen aus. Überraschend belegte der Franzose Egidio Vierat, der als geborener Portugiese auch schon als Egidio Vieira an Europameisterschaften teilnahm, den dritten Platz. Für die deutschen Teilnehmer lief die EM enttäuschend. Bester war der Velberter Thomas Wildförster als Fünfter.

Turniermodus 
Es wurde in drei Gruppen à vier Spieler eine Vorrunde im Round Robin System mit zwei Gewinnsätze bis 75 Punkte gespielt. Die Gruppensieger und der beste Gruppenzweite kamen in die KO-Runde. Hier wurde bei je einem gewonnenen Satz wurde kein dritter Satz gespielt, sondern eine Aufnahme um den Sieg. Die Plätze 5 bis 8 wurden ausgespielt.

Bei MP-Gleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Vorrundentabellen

Finalrunde

Platzierungsspiele

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Einband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1984
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in der Provinz Friesland
Waadhoeke